Russellville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Russellville (Alabama)
 Russellville (Arkansas)
 Russellville (Georgia)
 Russellville (Illinois)
 Russellville (Indiana)
 Russellville (Kentucky)
 Russellville (Massachusetts)
 Russellville (Michigan)
 Russellville (Mississippi)
 Russellville (Missouri)
 Russellville (North Carolina)
 Russellville (Ohio)
 Russellville (Oklahoma)
 Russellville (Oregon)
 Russellville (Pennsylvania)
 Russellville (South Carolina)
 Russellville (Tennessee)
 Russellville (Texas)
 Russellville (Vermont)
 Russellville (West Virginia)